14 ию́ля может означать:
 14 июля — 195-й день года (196-й в високосные годы) в григорианском календаре.
 14 июля — кинофильм Рене Клера.
 14 июля — пьеса (историческая хроника) Ромена Роллана, написанная в 1901 году.